Симонссон () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:
 Симонссон, Агне (1935—2020) — шведский футболист, нападающий.
 Симонссон, Ханс (род. 1962) — шведский профессиональный теннисист и автогонщик.